Consilium (lat.: „Beratung“, „Rat“, „Ratschlag“) steht für:
 Consilium principis, römisch-kaiserliches Gremium
 Consilium abeundi, akademischer Rechtsbegriff
 Consilium formatum, Heilbronner Bund (1633–35)
 Consilium (Rechtsgeschichte), ein juristisches Gutachten
römisch-katholische Gremien:
 Consilium zur Ausführung der Liturgiekonstitution
 Pontificium Consilium de Cultura
 Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae
 Pontificium Consilium de Legum Textibus
Weiteres
 Consilium (Gebäude) der EU
 Consilium Square, Platz in Toronto
 Geheimes Consilium, politisches Gremium u. a. in Sachsen-Weimar-Eisenach

Siehe auch:
 Europae Archaeologiae Consilium